Lilla Tärnen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Tärnen (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Lilla Tärnen (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Lilla Tärnen, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Tärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn